Натуральне число 375
 375 рік до нашої ери
 375 рік нашої ери